Das kleine Gespenst bezeichnet:
 Das kleine Gespenst, ein Kinderbuch von Otfried Preußler aus dem Jahr 1966 
 Das kleine Gespenst (1992), ein Zeichentrickfilm von Curd Linda aus dem Jahr 1992
 Das kleine Gespenst (Spiel), ein Brettspiel von Kai Haferkamp aus dem Jahr 2005
 Das kleine Gespenst (2013), ein Spielfilm von Alain Gsponer aus dem Jahr 2013